

Persone

Mattei

 Curzio Mattei (XVI secolo - dopo il 1639) – chirurgo e poeta italiano
 Pasquale Mattei (1813-1879) – pittore, disegnatore, archeologo biografo e poeta italiano

Cognomi composti
 Janet Akyüz Mattei (1943-2004) – astronoma turca naturalizzata statunitense
 Paolo Mattei Gentili (1874-1935) – giornalista e politico italiano
 Gaspare Mattei Orsini (1598-1650) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Girolamo Mattei Orsini (1672-1740) – arcivescovo cattolico e nunzio apostolico italiano
 Giuseppe Mattei Orsini (1604-1660) – nobile e militare italiano 
 Mario Mattei Orsini (1571-1621) – nobile e politico italiano 
 Mario Mattei Orsini (1641-1690) – nobile, militare e mecenate italiano
 Ruggero Luigi Emidio Antici Mattei (1811-1883) – cardinale italiano

Altro 
 11695 Mattei – asteroide della fascia principale
 Mattei – famiglia patrizia romana
 Mattei – cognome italiano
 Rocchetta Mattei – rocca dell'Appennino settentrionale in provincia di Bologna
 Sarcofago Mattei I – sarcofago romano risalente al III secolo d.C.